Ebabbar – tempio mesopotamico di Sippar, dedicato al dio Shamash
Ebabbar – tempio mesopotamico di Larsa, dedicato al dio Shamash